Куртис (значения):

Топоним 
 Куртис () — муниципалитет в Испании.
 Куртис () — коммуна во Франции.

Фамилия 
 Джамбаттиста де Куртис — неаполитанский поэт, автор песни «Вернись в Сорренто».
 Эрнесто де Куртис — неаполитанский композитор, соавтор песни и брат Дж. де Куртиса.